Jamie Murray e Jelena Janković hanno battuto in finale Jonas Björkman e Alicia Molik 6-4, 3-6, 6-1.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Torneo di Wimbledon 2007
ATP Tour 2007